Exact bezeichnet:

 Exact Audio Copy, Software
 Exact Replicas, britischer Automobilhersteller
 Exact Software, Unternehmen im Bereich Software